Centro Gallego puede hacer referencia a varios artículos:

Lugares

Argentina 
 El Centro Gallego de Buenos Aires, organización civil en Buenos Aires.

Cuba 
 El Gran Teatro de La Habana, antigua sede del Centro Gallego de La Habana.

España 
 El Centro Galego de Artes da Imaxe, institución en La Coruña.
 El Centro Gallego de Arte Contemporáneo, museo en Santiago de Compostela.

México 
 El Centro Gallego de México A.C., organización civil en México.

Uruguay 
 El Centro Gallego en Montevideo, organización civil en Uruguay.

Diáspora española